«Heart Attack» (рус. «Сердечный приступ») — песня американской певицы и актрисы Деми Ловато, выпущенная в качестве лид-сингла её четвёртого студийного альбома — «Demi». В поддержку сингла был также выпущен сборник ремиксов.

О песне 
Релиз сингла состоялся 25 февраля на «iTunes». Песня дебютировала в американском чарте «Billboard Hot 100» с 12 места и в итоге достигла 10-й позиции. За неделю продажи трека превысили 215.000 проданных копий, став таким образом одним из самых успешных синглов певицы.

Музыкальное видео 
Клип был отснят 13 марта 2013 года в Лос-Анджелесе режиссёром Крисом Эпплбаумом. Перед выпуском видеоклипа был выпущен лирик-видео, а 9 апреля состоялась премьера самого клипа на видеопортале «VEVO». Общая продолжительность видео 3 минуты 36 секунд.

Список композиций 
 Цифровая загрузка

 Сборник ремиксов

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип «Heart Attack» на видеохостинге YouTube
 Официальное лирик-видео «Heart Attack» на видеохостинге YouTube
 Текст песни «Heart Attack» на сайте MetroLyrics

Электропоп-песни
Поп-песни
Синглы Hollywood Records
Песни Деми Ловато
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs